Это — список самых ярких звёзд в созвездии Цефей. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 

 
 
 
 

Цефей (созвездие)
Цефей